Il doppio  del Generali Ladies Linz 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.
Anna-Lena Grönefeld e Květa Peschke erano le detentrici del titolo ma non hanno partecipato a questa edizione del torneo.

Karolína Plíšková e Kristýna Plíšková hanno sconfitto in finale Gabriela Dabrowski e Alicja Rosolska per 7–66, 6–4.

Teste di serie 

  Gabriela Dabrowski /  Alicja Rosolska (finale)
  Julia Görges /  Andrea Petković (quarti di finale)

  Janette Husárová /  Renata Voráčová (semifinale)
  Mona Barthel /  Irina-Camelia Begu (quarti di finale)

Wildcard 

  Lisa-Maria Moser /  Nicole Rottmann  (primo turno)

  Annika Beck /  Sandra Klemenschits  (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2013
Generali Ladies Linz 2013